Abild (plaats)
 Abild (parochie)